Провинция Майпо  () — провинция в Чили в составе Столичной области.

Включает в себя 4 коммуны.

Территория — 1120,5 км². Численность населения — 496 078 жителей (2017). Плотность населения — 442,73 чел./км².

Административный центр — Сан-Бернардо.

География 
Провинция расположена на юге Столичной области.

Провинция граничит:
 на севере — с провинцией Сантьяго
 на востоке — с провинцией Кордильера
 на юге — с провинцией Качапоаль
 на западе — с провинциями Сантьяго и Мелипилья

Административное деление 
Провинция включает в себя 4 коммуны:
  Сан-Бернардо. Административный центр — Сан-Бернардо.
 Буин. Административный центр — Буин.
 Пайне. Административный центр — Пайне.
 Калера-де-Танго. Административный центр — Калера-де-Танго.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г.  Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Примечания 

Провинции Чили